Kowda (wieś) – wieś w Rosji
 Kowda (rzeka) – rzeka w Rosji